Don Chaney (1946) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Edward Chaney (1951) – storico e docente britannico 
 John Chaney (1920-2004) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John Chaney (1932) – ex allenatore di pallacanestro statunitense
 Lon Chaney, nome d'arte di Leonidas Frank Chaney (1883-1930) – attore statunitense
 Lon Chaney Jr., nome d'arte di Creighton Tull Chaney (1906-1973) – attore cinematografico e televisivo statunitense, figlio di Lon
 Norman Chaney (1914-1936) – attore statunitense
 Richard Chaney (1984) – cestista statunitense con cittadinanza portoricana